Morse steht für: 
 Morse (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Morse College, College an der Yale University
 Morse (CTA), L-Bahnstation der Red Line in Chicago
 Morsealphabet (oder Morsecode), Kodierungstabelle zur Signalübermittlung
 Morse-Folge
 Morsekegel (auch Morsekonus) Werkzeugkegel zum Spannen von Werkzeugen
 Morse-Theorie in der Topologie
 Morse-Potential in der Molekülphysik
 Morse (Schiffsname), mehrere französische U-Boote

Morse ist der Name folgender

Unternehmen:
 Morse (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Milwaukee, Wisconsin (1902)
 Easton Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Morse aus Easton, Massachusetts (1904–1917)
 Morse Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Springfield, Massachusetts (1905–1906)
 Morse Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Pittsburgh, Pennsylvania (1915–1916)
 Morse-Readio Auto Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Springfield, Massachusetts (1909–1914)
 Fairbanks, Morse and Company, Unternehmen zur Herstellung von Dieselmotoren

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Morse (Illinois)
 Morse (Iowa), im Johnson County
 Morse (Kalifornien)
 Morse (Kansas)
 Morse (Louisiana)
 Morse (New York)
 Morse (Oklahoma)
 Morse (Texas)
 Morse (Wisconsin), im Ashland County
 Morse (Town, Ashland County), Town(ship) in Wisconsin
 Morse Bluff (Nebraska)
 Morse Corner (Massachusetts)
 Morse Junction (Texas)
 Morse Mill (Missouri)
 Morse Mill (New York)
 Morse Shores (Florida)
 Morse Village (Massachusetts)

Orte in Kanada:
 Morse (Saskatchewan), Dorf
 Morse No. 165, Landgemeinde in Saskatchewan

Orte in Argentinien:
 Morse (Buenos Aires)

geografischer Objekte:
 Morse-Gletscher, diverse Gletscher
 Morse-Nunatakker, Nunatakker in der Ross Dependency, Antarktika
 Morse Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Morse Spur, Felssporn im Viktorialand, Antarktika
 Kap Morse, Kap an der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Mount Morse, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

astronomischer Objekte:
 (8672) Morse, Asteroid des Hauptgürtels
 Morse (Mondkrater), Krater des Erdmondes

Siehe auch:
 Mors